Heiliger Donatus oder Sankt Donatus steht für:

 Donatus von Münstereifel (um 140–180), römischer Legionär und Märtyrer, Gedenk- und Lostag: 30. Juni
 Donatus von Thmuis († um 316), Märtyrer und Bischof von Thmuis
 Donatus von Arezzo († um 362), Märtyrer und Bischof von Arezzo
 Donat (Diakon) († um 362), Diakon und Märtyrer
 Donatus von Evorea (auch von Butrint) († um 381), Märtyrer und Bischof von Evorea
 Donatus von Besançon († um 657/660), Bischof von Besançon
 Donatus von Zadar († um 811), erster Bischof von Zadar
 Donatus von Fiesole oder Donatus Scotus († um 876), Bischof von Fiesole

sowie:
 St. Donatus (Iowa), USA
 die Kirchen des Legionärs Donatus, siehe Donatuskirche
 die Kirchen des Bischofs von Arezzo, siehe Donatus-von-Arezzo-Kirche

Siehe auch:
 St. Donat (Begriffsklärung)
 Saint-Donat